Шингак-Куль () — топоним в России башкирского происхождения.

 Шингак-Куль — государственный природный зоологический заказник республиканского значения в Чишминском районе республики Башкортостан.
 Шингак-Куль — станция Куйбышевской железной дороги.
 Шингак-Куль — село в Чишминском районе Республики Башкортостан Российской Федерации. Центр Шингак-Кульского сельсовета.